Pedrapretensi – abitanti di Pedra Preta (Mato Grosso)
Pedrapretensi – abitanti di Pedra Preta (Rio Grande do Norte)